Il singolare del torneo di tennis WCT Spring Finals 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Van Winitsky che ha battuto in finale Chris Lewis 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 John Sadri (secondo turno)
 Chris Lewis (finale)

 Van Winitsky (campione)
 Rod Frawley (primo turno)
 Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Spring Finals 1982